Chichester är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 
  Francis Chichester (1901–1972), världsomseglare
 
 James Chichester-Clark (1923–2002), nordirländsk politiker

Engelska efternamn